Музейный комплекс города Казани — музей в Казани.

Музей был открыт 16 сентября 1992 года в здании Национального культурного центра «Казань» (бывшем здании Казанского филиала Центрального музея В.И. Ленина), и находился в нём до мая 2019 года. В бывшем здании НКЦ «Казань» теперь размещены фонды Национальной библиотеки Республики Татарстан. Фонды и сотрудники Музея национальной культуры размещены в филиалах музейного комплекса.

В перспективе, музейные коллекции планируется разместить в здании объекта культурного наследия федерального значения «Здание городского магистрата, 1780 г. XIX в., арх. Шмидт А.К.», расположенного на улице Баумана, 3. В настоящее время прорабатывается проект реконструкции этого здания и создание на его базе нового музея истории города.

В структуре Музейного комплекса города Казани состоят:
 Музей Амира Мазитова 
 Музей Баки Урманче 
 Галерея-студия Ильдара Зарипова 
 Дом-музей Василия Аксёнова 
 Картинная галерея Константина Васильева 
 Мемориал «Книга памяти»

Ссылки 
Официальный сайт

Достопримечательности Казани
Музейный комплекс города Казани